Ива́н Де́дов:
 Дедов, Иван Андреевич (1929—2010) — советский бригадир и передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда.
 Дедов, Иван Иванович (род. 1941) — советский и российский эндокринолог, академик РАМН и РАН, Герой Труда Российской Федерации.
 Дедов, Иван Фёдорович (1924—2014) — советский партийный деятель, заместитель председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1985—1989), член ЦК Компартии Таджикистана.